EVA (2011), een Spaanse film uit 2011
EVA Air, een luchtvaartmaatschappij uit Taiwan
Europese Vrijhandelsassociatie, een samenwerkingsverband ter bevordering van de vrije handel
Europese Vrije Alliantie, een Europese politieke partij
Extra-vehicular activity oftewel ruimtewandeling, een activiteit buiten de beschermende omgeving van het ruimteschip
Ethisch Vegetarisch Alternatief, een organisatie die informatie geeft over de voordelen van vegetarisch eten
Ecologische voetafdruk, een getal dat aangeeft in welke mate de mens het ecosysteem belast
Ethyleenvinylacetaat, een slijtvaste kunststof
Extern Verzelfstandigd Agentschap, een instelling die instaat voor de beleidsuitvoering van de Vlaamse regering
Externe Verwijzings Applicatie, een interbancair systeem waarin personen staan die banken op de een of andere manier schade hebben berokkend
E.V.A. Media, een Nederlands televisieproductiebedrijf
Economic Value Added, een maatstaf voor de waardecreatie van een bedrijf
Mediagroep EVA, een lokale omroep in de Nederlandse gemeente Amersfoort